Blairs Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Blairs Creek (Missouri), im Crawford County
 Blairs Creek (Tennessee), im Claiborne County
 Blairs Creek (Virginia), im Isle of Wight County